Вроку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Ам'єна, 19 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Врокур на сайті французького Національного інституту географії
 Врокур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Врокур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза